Pie ist

 eine Bezeichnung für verschiedene englische süße oder herzhafte gebackene Gerichte
 Lemon Meringue Pie
 Mince Pie
 Shepherd’s Pie
 Stargazy Pie
 eine Bezeichnung für verschiedene amerikanische süße oder herzhafte gebackene Gerichte
 Key Lime Pie
 Pecan Pie
 Pumpkin Pie
 Shoofly Pie
 Whoopie Pie
 Piě (丿), ein Strich der chinesischen Schriftzeichen
 Pie (Voodoo), ein Loa (Voodoo) (Geist bzw. Gott)
 Pié, ein altes spanisches Längenmaß

Pie bzw. Pié ist der Familienname folgender Personen:
 Louis-Édouard Pie (1815–1880), römisch-katholischer Bischof von Poitiers in Frankreich
 Luisito Pié (* 1994), dominikanischer Taekwondoin
 Jonathan Pie, fiktiver Journalist

PIE steht als Abkürzung für:
 Peine–Ilseder Eisenbahn (PIE), siehe Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter#Peine–Ilseder Eisenbahn
 Photo Ionization Efficiency die Effektivität der Photoionisation
 Position-Independent Code, positionsunabhängigen Maschinencode
 Protoindoeuropäisch (PIE), siehe Indogermanische Ursprache

Siehe auch:
 Pai
 Pei
 Pieh
 Pye (Begriffsklärung)

Abkürzung